Петр Корда () — чеський тенісист  1980-х та 1990-х років, чемпіон Австралії в одиночному та парному розрядах. 

Корда був перспективним юніором. Разом із Цирілом Суком він виграв парений турнір серед хлопців на Відкритому чемпіонаті Франції 1985 року. Чеська пара була на першому місці в парному рейтингу юніорів.

У 1990-му Корда з Гораном Іванішовичом пробилися до фіналу Ролан-Гарросу в парному розряді. У 1992 році він грав в фіналі вже в одиночному розряді, але програв Джиму Кур'є.

У 1993 році він виграв Кубок Великого шолома, перемігши в п'ятисетовиках Піта Сампраса та Міхаеля Штіха, які тоді були першим та другим номерами світового рейтингу. Разом із Яною Новотною Корда виграв Кубок Гопмана 1994 року. У 1996-му Корда виграв свій перший мейджор — у парному розряді на Ролан-Гарросі. Його парнтером бу Стефан Едберг.

На Відкритому чемпіонаті Австралії 1998 року Корда виграв свій перший одиночний титул Великого шолома, здолавши в фіналі Марсело Ріоса. Після цієї перемоги він піднявся до другого номера в рейтингу ATP. 

Після Вімблдону 1998 Корда провалив допінг тест на нандролон. Міжнародна федерація тенісу не дискваліфікувала його, хоча забрала рейтингові очки й призові гроші, зароблені на Вімблдоні та після нього. Усе ж з вересня 1999-го Корда отримав дискваліфікацію на 12 місяців, хоча на той час тенісист уже завершив виступи.

Фінали турнірів Великого шолома

Одиночний розряд: 2 (1 титул)

Пари: 2 (1 титул)

Посилання 
 Досьє на сайті Асоціації тенісистів-професіоналів

Виноски 

Чеські тенісисти
Чехословацькі тенісисти
Переможці юніорського Вімблдонського турніру
Переможці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Переможці юніорського Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Тенісисти, дискваліфіковані за вживання допінгу
Тенісисти на Кубку Гопмана
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді